Анжелина:
 Анжелина — женское имя.
 Анжелина (род. 2006) — французская певица.
 Анжелина — муниципалитет в Бразилии, штат Санта-Катарина.

См. также 
 Анджелина (значения)
 Ангелина (значения)